Дже́ннифер Мише́ль Ли (; имя при рождении Дже́ннифер Мише́ль Ребе́кки, ; род. 1971, Провиденс, Род-Айленд) — американский сценарист и кинорежиссер. Наиболее известна сценариями к анимационным фильмам студии Disney «Ральф» и «Холодное сердце», а также как сорежиссёр последнего (с Крисом Баком), за что в 2014 году получила премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм.

Ли является первой женщиной-режиссёром полнометражного анимационного фильма производства студии Disney, а также первым сценаристом, который впоследствии стал режиссёром проекта.

Личная жизнь 
В ноябре 2019 года режиссёр Дженнифер Ли подтвердила, что состоит в отношениях с актёром Альфредом Молиной. Пара сыграла свадьбу в августе 2021 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Университета Нью-Гэмпшира
Выпускники Школы искусств Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета
Режиссёры-лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios